Saint-Appolinard puede referirse a: 

 Saint-Appolinard, comuna francesa situada en Isère.
 Saint-Appolinard, comuna francesa situada en Loira.